48. længdegrad kan henvise til:

 48. vestlige længdekreds
 48. østlige længdekreds